Ao se referir a São Pedro ad Vincula ("São Pedro acorrentado"), pode ser:
 Basílica de San Pietro in Vincoli em Roma, a origem da devoção.

Igrejas 

 St. Petri-in-Ketten, Bona (Lengsdorf), Renânia do Norte-Vestefália
 St. Peter in Ketten, Hadamar, Hesse
 St. Petrus in Ketten, Imsweiler, Renânia-Palatinado
 St. Peter in Ketten, Montabaur, Renânia-Palatinado

 San Pedro ad Víncula, Castillejo del Romeral, Cuenca
 San Pedro ad Víncula, Liérganes, Cantabria
 San Pedro ad Víncula, Saelices de Mayorga, Valladolid
 San Pedro ad Víncula, San Pedro Castañero, León
 San Pedro ad Víncula, San Pedro Palmiches, Cuenca
 San Pedro ad Víncula, Vallecas, Madrid
 San Pedro ad Víncula, Villalpardo, Cuenca

 San Pietro in Vinculis, Borgo San Lorenzo, Toscânia
 San Pietro in Vinculis, Comune di Caccamo, Sicília
 San Pietro in Vinculis, Castellino del Biferno, Molise
 San Pietro in Vincoli, Madignano, Lombardia
 San Pietro in Vinculis, Nápoles
 San Pietro in Vinculis, Pisa
 San Pietro in Vincoli, Ravena
 San Pietro in Vincoli, Salerno

 Sint Petrus' Banden, Diemen, Holanda do Norte
 Sint Petrus' Banden, Driebergen, Utrecht
 Sint Petrus' Banden, Heer (Netherlands), Maastricht
 Sint Petrus' Banden, Leende, Brabante do Norte
 Sint Petrus' Banden, Oisterwijk, Brabante do Norte
 Sint Petrus' Banden, Overschie, Roterdão
 Sint Petrus' Banden, Son, Brabante do Norte
 Sint Petrus' Banden, Venray, Limburgo

 St Peter ad Vincula, Thornaby-on-Tees, North Yorkshire
 St Peter ad Vincula, Bottesford, Scunthorpe, Lincolnshire
 St Peter ad Vincula, Londres - a Capela Real da Torre de Londres
 St Peter ad Vincula, Coggeshall, Essex
 St Peter ad Vincula, Stoke-upon-Trent - agora Stoke Minster
 St Peter ad Vincula, Threekingham, Lincolnshire
 St Peter ad Vincula, Tollard Royal, Wiltshire
 St Peter ad Vincula, South Newington, Oxfordshire
 St Peter ad Vincula, Hampton Lucy, Warwickshire
 St Nicholas and St Peter ad Vincula, Curdworth, Warwickshire
 St Peter ad Vincula, Wisborough Green, West Sussex
 St Peter ad Vincula, Coveney, Cambridgeshire
 St Peter ad Vincula, Combe Martin, Devon
 St Peter ad Vincula, Tibberton, Worcestershire

 St Peter ad Vincula, Pennal, a capela de Owain Glyndŵr em Pennal

Desambiguação